Lithidiidae är en familj av insekter. Lithidiidae ingår i överfamiljen Acridoidea, ordningen hopprätvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Lithidiidae 13 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hopprätvingar
Lithidiidae